Tortugues Ninja (superherois), grup de superherois format per quatre germans tortugues antropomorfes
 Les tortugues ninja, sèrie d'animació emesa per Canal 9 i TV3
 Les Tortugues Ninja (pel·lícula de 1990), llargmetratge amb actors reals dirigida per Steve Barron el 1990
 TMNT: Tortugues Ninja Joves Mutants, pel·lícula d'animació de 2007